Miejscowości w USA:
 Gate – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Beaver
Gminy w USA:
 Gate (ang. Gate Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean